Hertogdom Gottorp
Huis Sleeswijk-Holstein-Gottorp